Rubem ou Rúben era o primogênito dos 12 filhos de Jacó, neto de Isaque e bisneto de Abraão. Sua mãe era a esposa menos favorecida de Jacó, Lea, que chamou o menino de Rubem porque, segundo ela mesma disse, “O Senhor atendeu minha aflição. Por isso, agora me amará meu marido”. 

Rubem foi o único irmão, a qual não participou da venda de José. Rubem também é o fundador da Tribo de Rubem, seus filhos foram Enoque, Palu, Hezrom e Carmi.

Em resultado do contínuo favor que Deus mostrou a sua mãe, Rubem e seus cinco irmãos germanos (Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulom) constituíram metade dos cabeças tribais originais de Israel; os outros seis (José, Benjamim, Dã, Naftali, Gade e Aser) eram meios-irmãos de Rubem.

Como primogênito de Jacó, Rubem gozava naturalmente dos direitos do filho primogênito da família. Como tal, tinha direito de receber duas parcelas dos bens deixados por Jacó, seu pai. Rubem deveria ter recebido a bênção mais importante porque ele era o primogênito, no entanto, ele contaminou o leito de seu pai quando ele “dormiu com Bila, concubina de seu pai”. Por isso, ele perdeu os direitos de primogênito e sua descendência tornou-se um povo pastor de ovelhas, habitando a leste do rio Jordão.

Árvore genealógica

O nome dele 
A origem do nome Rubem e seu significado não são conhecidos com certeza. Aparentemente, é interpretado simplesmente como uma exclamação de admiração: "Olha, filho!", E não há nome adequado para isso no filho mais velho; Na verdade, muitos acreditam que este é o significado do nome, e deve-se supor que é assim que era interpretado nos tempos bíblicos. No entanto, dado o fato de que não há outro nome para este modelo no antigo vocabulário hebraico, e mesmo entre povos que falam outras línguas semíticas, é bastante raro, alguns rejeitam esta derivação como irracional. O Midrash Hashem colocou na boca de Leah : "Pois o Senhor viu minha aflição" é um jogo de sons e não uma verdadeira crença etimológica.

Na Bíblia, o nome se refere a Rúben, filho de Jacó e à tribo que se refere a ele, e não há outras personalidades que o carreguem

Fundadores das tribos bíblicas
Filhos de Jacó